Lester Randolph Ford Sr. – matematico statunitense
 Lester Randolph Ford Jr. – matematico statunitense